Alain se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Alain Liogier
  Brother Alain